Cedar Point (attractiepark), attractiepark in Ohio
 Cedar Point (Illinois), plaats in Illinois
 Cedar Point (North Carolina), plaats in North Carolina
 Cedar Point (Kansas), plaats in Kansas